Sergei Pitschugin ist der Name folgender Personen:

* Sergei Iwanowitsch Pitschugin (1881–1971), russischer Maler
 Sergei Nikolajewitsch Pitschugin (* 1976), russischer Fußballspieler